Лук — ручна зброя для метання стріл, яка має вигляд стягнутої тятивою дуги.
 Лук — інструмент шаповала для розпушування вовни.
 Лук — геральдична фігура.
 Лук — український та польський шляхетський родовий герб.
 Лук — рідковживана назва арки, вигину, скруту.
 Лук — тактична одиниця в японському середньовічному війську.
 «Лук» («Натягнута тятива») — корейський фільм 2005 року.

Прізвище 

 Лук Олександр Наумович (1928—1982) — радянський науковець.
 Франк Лук ( 1967) — німецький біатлоніст.

Див. також 
 Добрий Лук
 Look
 Люк (значення)

Примітки